Crunchyroll steht für:
 Crunchyroll (Unternehmen): eine Tochtergesellschaft von Sony und Betreiber der VoD-Plattformen VRV und Crunchyroll
 Crunchyroll (Unternehmen, Frankreich): französischer Verlagstochter des Unternehmens Crunchyroll für Anime und Manga
 Crunchyroll (Unternehmen, Schweiz): Schweizer Verlagstochter des Unternehmens Crunchyroll für Anime und Manga
 Crunchyroll (Unternehmen, Deutschland): Deutsche Vertriebstochter und Filmverleih
 Crunchyroll: eine Video-on-Demand-Plattform
 Crunchyroll Games: Spiele-Publisher für Videospiele mit Anime- und Manga-Bezug
 Crunchyroll Studios: Animationsstudio
 Crunchyroll Anime Awards: jährlich stattfindende Awards für Animes
 Crunchyroll Expo: jährlich stattfindende Anime-Convention